Grandru (België), dorp in de Belgische provincie Luxemburg
Grandrû, gemeente in het Franse departement Oise